(?-1811), noble polonais ;
 Laurent Romejko (né en 1963), animateur de télévision français.
Patronyme polonais